Jiverly Antares Wong, född 8 december 1967, död 3 april 2009, var en naturaliserad amerikansk medborgare från Vietnam och massmördare, som utförde Binghamton-massakern den 3 april 2009. 41-åringen dödade 13 och skadade åtminstone 4 personer innan han tog sitt liv. 

Amerikanska massmördare
Män
Födda 1967
Avlidna 2009
Personer som begått självmord